OLF steht als Abkürzung für:

 Office québécois de la langue française, eine Behörde in Québec
 Oromo-Befreiungsfront, eine äthiopische Organisation

Olf steht für:
 Olf, Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle

Abkürzung